Un trident este o furcă cu trei vârfuri.

Trident se poate referi și la:

Mitologie:
 Tridentul lui Poseidon;

Militar:
 Rachetă Trident;
 Operațiunea Trident;

Computer:
 Trident Microsystems, a former graphics chip manufacturer;

Desene animate:
 Trident Comics;
 Trident (comic) ;
 Trident (DC Comics);

Automobile:
 Peel Trident, 
 Trident (car company);
 Dennis Trident 2;
 Dennis Trident 3.

Altele :
 Hawker Siddeley Trident;
 Trident gum;
 Trident (supermarket), rețea de supermarketuri din România
 curbă Trident;
 Trident Corporation;
 Trident Technical College
 The Trident
 Trident, formație muzicală românească